Prionodon kan syfta på:

 Prionodon (djur) – ett släkte i familjen viverrider
 Prionodon (växter) –  ett släkte av växter